Diego De Ascentis – ex calciatore italiano
 Giulia De Ascentis – nuotatrice italiana